Etno-eko udruga Jabuka, organizator je Etno-eko festivala “Jabuka”. Djelatnost Udruge “Jabuka”, sa sjedištem u Rijeci, je promicanje kulturne i povijesne baštine regije i izvornih tradicijskih vrijednosti (običaja, etnološkog blaga, pjesama, plesova…), organizacija kulturnih događaja, glazbeno-scenskih manifestacija, radionica, predavanja i sličnih zbivanja. Promiče ekološka načela življenja i unapređenje kvalitete života, eko turizam, ekološku proizvodnju hrane i napitaka i ostalo utvrđeno člankom 7. Statuta udruge.

Poveznice 
 Etno-eko festival Jabuka

Vanjske poveznice 
 Službene stranice udruge 

Hrvatske udruge